Le Championnat de France de baseball Nationale 1 2015 rassemble 19 équipes qui s'affrontent pour accéder à la Division 2 du baseball français.

Déroulement 
Les équipes sont réparties en 4 poules géographiques . Chaque équipe affronte les autres de sa poule en matchs aller-retour (programme double, c'est-à-dire 2 confrontations par journée). 

Les 2 premiers de chaque poule sont répartis en 1/4 de finale pour l'accession à la Division 2 en programme de 2 fois 9 manches. Les 4 gagnants passent en demi-finale en programme de 2 fois 9 manches. Les vainqueurs s'affrontent pour le titre dans une finale au meilleur des 3 matchs. Le vainqueur affrontera le perdant du Play-Down de la Division 2 pour l'accession à la division supérieure.

Les 3 derniers de chaque poule sont répartis en deux poules de Play-Down où ils s'affrontent pour le maintien en Nationale 1, les deux derniers de chaque poule sont relégués en régionale.

Les clubs de l'édition 2015 
Vainqueur de la finale contre la réserve des Huskies de Rouen, les Raiders d'Eysines, champions du championnat Nationale 1 sont promus en Division 2 pour l'édition 2015. Les Korvers de Dunkerque, perdant du barrage de maintien en Division 2 contre Vauréal, sont relégués en régionales. Cependant, malgré le maintien en Division 2, les Squales de Vauréal renoncent au championnat et descendent volontairement en Nationale 1. Autre conséquence, les Arvernes de Clermont-Ferrand, demi-finaliste contre Eysines sont promus en Division 2 pour la saison 2015.
En Nationale 2 en 2014, quatre équipes sont éligibles à la montée en Nationale 1 : les Blue Jays de Saint-Aubin-de-Médoc, les Cometz de Metz, les Hawks de La Guerche de Bretagne et les Jimmer's de Saint-Lô. Une nouvelle fois, La Guerche décide de rester en régionale, les autres équipes montent en Nationale 1.
Trois équipes sont en échange relégables à la fin de la saison 2014 de Nationale 1 : les Renards de La Vallée du Gapeau, les Gothics de Gif-sur-Yvette, et l'entente Savigny 2/Évry. Malgré la refus de montée de La Guerche, aucune équipe relégable ne souhaite se maintenir en Nationale 1 et décident de redescendre en régionale. En conséquence, les Vipères de Valenciennes, bien que non-qualifiée sportivement pour la Nationale 1 sont promus afin de compléter la dernière place des équipes participant au championnat.
Finalement, par suite de l'absence d'un vrai terrain de baseball, les Meds de Marseille descendent en régionale. Une nouvelle fois, le championnat se déroulera avec seulement 19 clubs.

Les clubs participant à l'édition 2015 du championnat de Nationale 1 sont donc, après répartition dans des poules géographiques :

Play-off

Quarts de finale 
Les équipes alternent entre chaque match la situation de recevant ou visiteur. Le premier à deux victoires est qualifié en demi-finale.

Demi finales 
Les équipes alternent entre chaque match la situation de recevant ou visiteur. Le premier à deux victoires est qualifié en finale.

Finale 
La finale se joue au meilleur des 3 rencontres les 13 et . Les Duffy Ducks de Saint-Just-Saint-Ramber sont promus en Division 2 l'année suivante.

Liens externes 
 Site officiel de la FFBS
 Résultats officiels 

Championnat de France de baseball Nationale 1
France
Baseball Nationale 1